Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue Zénobe Gramme :

Rue Zénobe Gramme à Arlon
 Avenue Zénobe Gramme à Bruxelles
 Rue Zénobe Gramme à Seneffe
 Avenue Zénobe Gramme à Tubize
 Avenue Zénobe Gramme à Wavre
 Rue Zénobe Gramme à Charleroi

Rue Gramme dans le  de Paris, elle aussi baptisée en hommage à Zénobe Gramme. 

Zénobe Gramme Rue